De UEFA Cupfinale van het seizoen 1978/79 is de achtste finale in de geschiedenis van de UEFA Cup. De finale werd over twee wedstrijden gespeeld, op 9 en 23 mei. Het West-Duitse Borussia Mönchengladbach nam het op tegen het Joegoslavische Rode Ster Belgrado. Na twee spannende wedstrijden waarin beide teams amper afstand van elkaar konden nemen, trok Borussia aan het langste eind. 

Het was de eerste van twee opeenvolgende finales voor Borussia Mönchengladbach.

Wedstrijddetails

Externe link
RSSSF UEFA Cup results at Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

1979
Europacupvoetbal 1978/79
Borussia Mönchengladbach
Rode Ster Belgrado
Voetbal in Joegoslavië
Sportevenement in Düsseldorf
UEFA
Sportevenement in Belgrado